Chrisothemis of Khrysothemis (Oudgrieks: Χρυσόθεμις) is een personage uit het stuk Elektra van Sophokles.

Ze is de zus van Orestes en Elektra en de dochter van Agamemnon en Klytaimnestra.

In het verhaal kiest Chrysothemis de kant van haar moeder, volgens Elektra althans. Terwijl Elektra volledig wordt buitengesloten door haar moeder, krijgt Chrysothemis wel nog mooie kleren en mag ze wel nog in het woongedeelte van haar moeder verblijven. Chrysothemis en Elektra hebben dan ook een moeilijke relatie. Chrysothemis wil Elektra te vriend houden, maar Elektra vreest dat Chrysothemis een verrader is.

Stamboom 

Myceense sage